Storingsrekening, wiskundige discipline die zich bezighoudt met het zoeken van benaderende oplossingen van problemen die niet exact opgelost kunnen worden
 Perturbatietheorie (kwantummechanica), de toepassing van de storingsrekening in de kwantummechanica en kwantumchemie